Alice Wiblé (1895-1967), Zwitsers letterkundige, feministe en redactrice
 Michel Wiblé (1823-2020), Zwitsers componist en pedagoog

Zwitserse achternaam